Парайнен — финский топоним. Может означать:

 Парайнен — город и община.
 Парайнен (упразднённый город) — город до 2009 года.